Кибе́ла:
 Кибела — богиня в древнегреческой мифологии.
 «Кибела» — скульптура Огюста Родена.
 (65) Кибела — астероид в Солнечной системе.